pici (pasta)
Pici (suborde)